Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 253001–254000.

253001–253100

253101–253200

253201–253300

253301–253400

253401–253500

253501–253600

253601–253700

253701–253800

253801–253900

253901–254000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (250001)-(255000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (253001-254000)